Митридат I — имя царей:

 Митридат I Ктист — царь Понта (302—266 до н. э.)
 Митридат I — царь Парфии (195—138 до н. э.)
 Митридат I — царь Иберии (ок. 35 н. э.)